Badang (persoon), legendarisch Malay persoon
Plaats in Indonesië
 Badang (Tungkal Ulu), een plaats in het bestuurlijke gebied Tanjung Jabung Barat in de provincie Jambi
 Badang (Ngoro), een plaats in het bestuurlijke gebied Jombang in de provincie Oost-Java